El nombre Philip Jones hace referencia a varias personas:

 a Philip Jones, almirante de la Marina Real británica.
 a Philip Jones Griffiths, fotógrafo galés especializado en fotoperiodismo.
 a Phil Jones, futbolista inglés.
 a Phil Jones, climatólogo inglés.